

Sport

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2013-2014 (calcio a 5) – 15ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2013-2014 (pallavolo maschile) – 17ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2013-2014 (pallavolo femminile) – 17ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.